Pichot ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Pichot (* 1974), argentinischer Rugbyspieler
 Alan Pichot (* 1998), argentinischer Schachspieler
 Alexandre Pichot (* 1983), französischer Radrennfahrer
 André Pichot (* 1950), französischer Wissenschaftshistoriker
 Germaine Pichot (1880–1948), französisches Malermodell

 Sébastien Pichot (* 1981), französischer Skirennläufer
 Sophie Moressée-Pichot (* 1962), französische Degenfechterin
 Stéphane Pichot (* 1976), französischer Fußballspieler